

Persone 
 Giovanni Ciccarelli (1927-1997) – calciatore
 Enrica Ciccarelli (1965) –  pianista
 Alfonso Ciccarelli o Ceccarelli (1532-1583) – medico e scrittore
 Dino Ciccarelli (1960) – hockeista sul ghiaccio

Altro 
 Ciccarelli – azienda farmaceutica
 Palazzo Ciccarelli di Cesavolpe – palazzo monumentale di Napoli

Pagine correlate
 Ceccarelli